Ростошь:
 Ростошь — река в России, протекает в Тюменской области.
 Ростошь — река в России, протекает в Волгоградской области.
 Ростошь — деревня в Тюменской области.
 Ростошь — посёлок в Оренбургской области.

См. также